Вышего́рское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в составе Сафоновского района Смоленской области России. 

Административный центр — деревня Вышегор.

История 
Образовано Законом Смоленской области от 28 декабря 2004 года. Законом Смоленской области от 20 декабря 2018 года в его состав были включены все населённые пункты упразднённого Дроздовского сельского поселения.

Главой поселения и Главой администрации является Николаева Лариса Михайловна.

Население

Географические данные 
 Общая площадь: 82,65 км²
 Расположение: западная часть Сафоновского района
 Граничит:
 на северо-западе — с Рыбковским сельским поселением
 на северо-востоке — с Дроздовским сельским поселением
 на востоке— с Сафоновским городским поселением
 на юге — с Пушкинским сельским поселением
 на западе — с Ярцевским районом
 По территории поселения проходит автомобильная дорога .
 По территории поселения проходит железнодорожная линия Москва — Минск, имеются остановочные пункты: Вышегор, Максимово.
 Крупные реки: Ведоса, Перемча.

Экономика 
Сельхозпредприятия, школа, магазины, библиотека, лесозаготовка, пеработка льна.

Населённые пункты 
В состав поселения входят следующие населённые пункты:

Примечания 

Сельские поселения Смоленской области
Муниципальные образования Сафоновского района